Gigi Finizio (1965-), chanteur, compositeur et acteur italien ;
 Gino Finizio (1941-), designer, architecte, auteur et professeur italien.